Le quartier Centre, quartier du Centre ou quartier du Centre-Ville peut faire référence à des quartiers de différentes villes dont (liste non exhaustive) :

 le quartier Centre à Avignon, dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur  en France ;
 le quartier du Centre dans la Ville de Bruxelles.
 le quartier Centre à Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne  en France ;
 le quartier Centre à Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est en France ;
 le quartier du Centre à Saint-Pierre, dans le département d'outre-mer de la Martinique en France ;
 le quartier du Centre-Ville à Cherbourg, dans le département de la Manche et la région Normandie en France ;
les quartiers Centre à Orléans, dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire en France ;
 etc.

Voir aussi 
 Centre-ville
 Centre historique
 Quartier (ville)